Weipert ist:

der deutsche Name der tschechischen Stadt
 Vejprty im tschechischen Teil des Erzgebirges mit 3500 Einwohnern

ein Familienname
 Heinrich Weipert (1856–1905), deutscher Jurist
 Lutz Weipert (1938–2022), deutscher Jurist
 Otto Weipert (1874–1961), deutscher Reichsgerichtsrat
 Reinhard Weipert (* 1950), deutscher Semitist

Siehe auch:
 Weippert (Begriffsklärung)